Raszewy peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Raszewy, un village du powiat de Jarocin ;
 Raszewy, un village du powiat de Krotoszyn.